Circuit Paul Ricard, franciaországi versenypálya.
 Paul Ricard (1909–1997) a Ricard cég alapítója, mely a világ első pastisát gyártotta.